King Size – album B.B. Kinga
 King Size! – album Andrégo Previna

Zobacz też:
 Kingsajz